Vesicular stomatitis virus – virus della famiglia Rhabdoviridae
Vishista Seva Vibhushanaya – decorazione militare dello Sri Lanka
VSV EC – squadra austriaca di hockey su ghiaccio
Velseroorder Sport Vereniging – squadra calcistica olandese